Realia (classificatie), in de classificatie, de bibliotheekwetenschap en het onderwijs: objecten uit de werkelijkheid die dienen ter illustratie;
zaakvakken in het onderwijs: een wat verouderde term 
Realia (vertalen), in de vertaalwetenschap: cultuurgebonden termen die problemen opleveren bij het vertalen;